Milorad Pavić (schrijver), een Servisch dichter en schrijver
 Milorad Pavić (voetballer), een Servisch voetballer en voetbalcoach